Plakarthrium är ett släkte av kräftdjur. Plakarthrium ingår i familjen Plakarthriidae. 

Plakarthrium är enda släktet i familjen Plakarthriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Plakarthrium